Il tabellone singolare dell'Intersport Heilbronn Open 1998, torneo di tennis che faceva parte del circuito ATP Challenger Series nell'ambito dell'ATP Challenger Series 1998, è stato vinto dal tedesco Martin Sinner. In finale ha sconfitto l'italiano Gianluca Pozzi (tds n. 6) con il punteggio di 6-0, 3-6, 6-3.

Teste di serie

  Martin Damm (primo turno)
  Alex Rădulescu (secondo turno)
  Hendrik Dreekmann (primo turno)
  Davide Sanguinetti (primo turno)

  Jens Knippschild (primo turno)
  Gianluca Pozzi (finale)
  Arnaud Boetsch (secondo turno)
  Dick Norman (primo turno)

Altri giocatori

Giocatori passati dalle qualificazioni:

  Lars Burgsmüller (primo turno)
  Stéphane Simian (secondo turno)
  Stefano Pescosolido (quarti di finale)
  Andrej Čerkasov (quarti di finale)

Giocatori entrati in tabellone con una Wild Card:

  Björn Phau (primo turno)
  Bernd Karbacher (semifinali)
  Alex Rădulescu (secondo turno)

Giocatori entrati in tabellone come Lucky Losers:

  Rodolphe Gilbert (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte Alta

Parte Bassa

Collegamenti esterni
 
 

Intersport Heilbronn Open 1998